Dofus: Skarby Keruba (fr. Dofus: Aux Trésors de Kerubim, 2013-2014) – francuski serial animowany stworzony przez Anthony’ego Rouxa i Emmanuela Francka. Wyprodukowany przez Ankama Animations.

Światowa premiera serialu miała miejsce 5 stycznia 2013 roku na francuskim kanale France 3 i jest emitowany do dnia dzisiejszego. W Polsce premiera serialu odbyła się 11 listopada 2013 roku na antenie teleTOON+.

Opis fabuły 
Akcja serialu toczy się na przedmieściach miasta Astrub, pomiędzy sklepikami z różnymi osobliwościami i dziwnymi zakładami rzemieślniczymi. W mieście znajduje się magiczne miejsce. To sklep z antykami należącymi do Keruba Crepina. Wypełniają go niezwyczajne przedmioty, a za każdym z nich kryje się niesamowita historia. Kerub opowiada je małemu chłopcu, którego przygarnął jako dziecko. Kerub Crepin oraz jego przybrany syn Joris wyruszają w podróż do czasów młodości Keruba, do Ery Dofus.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ – Studio Publishing
Udział wzięli:
 Brygida Turowska-Szymczak – Joris
 Włodzimierz Press – Kerub Krepin
 Joanna Pach – Simone
 Robert Tondera –
 Luis,
 bandyta #1 (odc. 1),
 Indi (odc. 6)
 Janusz Wituch –
 przewoźnik (odc. 1),
 Bob z Bonty (odc. 1),
 sprzedawca #3 (odc. 1-2),
 strażnik (odc. 2),
 klient (odc. 4),
 Filgi (odc. 6)
 Monika Wierzbicka –
 chłopiec (odc. 1),
 sąsiadka #2 (odc. 1-2),
 Lou (odc. 2, 4, 6),
 jeden z młodych Ecaflipów (odc. 3)
 Hanna Kinder-Kiss –
 młody Kerub,
 babcia (odc. 1),
 klientka (odc. 1),
 sąsiadka #3 (odc. 1)
 Cezary Kwieciński –
 bandyta #2 (odc. 1),
 bandyta #3 (odc. 1),
 sprzedawca #2 (odc. 1-2),
 Bóg Ecafilpów (odc. 3, 5)
 Tomasz Błasiak – 
 dorosły Kerub,
 sprzedawca #1 (odc. 1)
 Jolanta Wołłejko – sąsiadka #1 (odc. 1)
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2014